L'adjectif électronique désigne des objets en rapport avec les électrons, un des composants de l'atome, fondamental pour l'électromagnétisme.

Phénomènes impliquant les électrons 
 La configuration électronique décrit la distribution des électrons d'un atome, répartis en couches électroniques.
 Laffinité électronique est la quantité d’énergie dégagée à la suite de la capture d’un électron par un atome isolé.
 La capture électronique, ou désintégration ε, est un processus de physique nucléaire au cours duquel un noyau atomique déficient en neutrons absorbe un électron situé sur une couche électronique de l’atome.
 Le microscope électronique utilise un faisceau d'électrons pour illuminer un échantillon et en créer une image très agrandie.
 Le tube électronique est un dispositif qui permet l'amplification d'un signal électrique par le contrôle d'un flux d'électrons issu d'une cathode chauffée vers une anode. Cette invention du début du  est à l'origine de l'industrie qu'on a appelée électronique à partir du milieu du siècle, quand le traitement du signal devient une technique annexe de pratiquement toutes les spécialités.

Industrie électronique 

Par dérivation, le nom électronique est une 

Par extension, l'adjectif électronique désigne des appareils que  cette branche de la technique utilise ou a conçus, généralement par opposition avec leur contrepartie réalisée par d'autres moyens :
 composant électronique,
 amplificateur électronique,
 oscillateur électronique.

La musique électronique est produite principalement avec des appareils électroniques produisant des sons qui n'imitent pas ceux des instruments acoustiques.

On distingue plusieurs domaines dans la technique électronique :
 L'électronique de puissance s'intéresse  et de les commuter, avec ou sans commande de cette puissance.
 L'électronique analogique désigne l'électronique dans les cas où elle ne considère pas les grandeurs électriques comme binaires afin de leur donner un traitement numérique.
 L'électronique numérique étudie des ensembles électroniques logiques, c'est-à-dire dans lesquels les signaux s'assimilent obligatoirement à seulement deux valeurs par canal.
 L'électronique organique est la .
 L'électronique quantique est .
 L'électronique imprimée est un procédé, émergeant dans les années 2010, pour réaliser des circuits électroniques entiers par impression.
 L'électronique grand public regroupe des appareils utilisant l'électronique, produits en masse à destination du grand public.

Informatique et communication 
L'extension de l'électronique numérique, qui recouvre l'informatique et par conséquent l'internet, a fait du mot électronique une métonymie pour les technologies de l'information et de la communication. Le préfixe  e- abrège et renvoie au même qualificatif :
 courrier électronique,
 adresse électronique,
 monnaie électronique,
 commerce électronique (E-business),
 archivage électronique,
 guerre électronique.
Le terme fournit parfois un effet publicitaire pour des dispositifs qui ne comportent aucun élément électronique indispensable, comme la cigarette électronique.

Notes et références